Adjuvans is een stof die de effecten van een andere stof kan versterken, maar zelf geen direct effect heeft. In dit opzicht zijn ze te vergelijken met chemische katalysators.

Enkele types van adjuvans zijn:

 Farmaceutisch adjuvant
 Immunologisch adjuvant
 Adjuvans chemotherapie
 Adjuvans voor dermatologische producten, waaronder cosmetica en toiletspullen.